RH Brno je historický název těchto klubů:
 HC Kometa Brno – hokejový klub
 FC Sparta Brno – fotbalový klub
 TJ Rudá hvězda Brno – fotbalový klub